Società Sportiva Lazio Calcio Femminile – società calcistica femminile fondata nel 1969
 Società Sportiva Lazio Women 2015 – società calcistica femminile fondata nel 2015